Partaj (z něm. die Partei, strana v politice i v právu) může být :

hovorově politická strana
partajní výbor
partajní aparát
zastarale obyvatel nájemního bytu – nájemník, podnájemník, rodina podnájemníka